Linné steht für:
 Linné (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Majorna-Linné, Stadtbezirk von Göteborg, Schweden

Personen:

 Elisabeth Christina von Linné (1743–1782), schwedische Botanikerin

Siehe auch:
 Linnæus
 Linnaeus
 Linne